Thomas E. Watson peut faire référence à :

  (1856-1922), homme politique américain ;
 Thomas Eugene Watson (1892-1966), militaire américain.